Mosson kan avse:

 Mosson, Côte-d'Or – en kommun i Côte-d'Or, Frankrike
 La Mosson – en flod i Montpellier, Frankrike
 Dave Mosson (1947–), en svenskskotsk fotbollstränare